Iddon ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Iddon (* 1985), britischer Motorradrennfahrer
 Paul Iddon, britischer Motorradrennfahrer